Cahman ist der Nachname folgender Personen:

 Henric Cahman, (1605–1650), schwedischer Orgelbauer deutscher Herkunft
 Hans Henric Cahman (~1640–1699), schwedischer Orgelbauer
 Johan Niclas Cahman (~1670–1736), schwedischer Orgelbauer